Vignes (Pyrénées-Atlantiques)
 Vignes (Yonne)
ook:
Vignes-la-Côte,  Haute-Marne
Les Vignes,  Lozère